El término Padre Mario puede referirse a:
 Mario Pezzi, presbítero italiano e itinerante internacional.
 José Mario Pantaleo, (1915-1992), sacerdote italiano que vivió en Argentina.